Le paasaal, aussi appelé sisaala méridional, est une langue gour du continuum linguistique sisaala et est parlée au Ghana.

Écriture 
Le  (GILLBT) a développé un alphabet pour la traduction de la Bible en paasaal.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Liens externes 
 
 
 

Langue au Ghana
Langue gour
Inventaire de langues